Ernest Esclangon – astronomo e matematico francese
Esclangon – cratere lunare